Сент Франсисвил има више значења:
 Сент Франсисвил (Мисури)
 Сент Франсисвил (Илиноис)
 Сент Франсисвил (Луизијана)